Анастасий е мъжко собствено име. Идва от гръцки (Ἀναστάσιος) и означава „възкресение“.

Византийски императори:
 Анастасий I (491-518)
 Анастасий II (713-715)

Римокатолически папи:
 Анастасий I (папа) (399-401)
 Анастасий II (папа) (496-498)
 Анастасий III (911-913)
 Анастасий IV (1153 – 1154)

Антиохийски патриарси:
 Анастасий I
 Анастасий II

Други:
 Анастасий Библиотекар – църковен писател
 Анастасий Синаит – светец

Мъжки имена